Peter Andersson (né le  à Kvidinge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Frölunda HC. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 par les Canucks de Vancouver en cinquième ronde, au  au total.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Frölunda Indians || Elitserien || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Frölunda Indians || Elitserien || 21 || 1 || 4 || 5 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Borås HC || Allsvenskan || 10 || 2 || 4 || 6 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Frölunda Indians || Elitserien || 27|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Borås HC || Allsvenskan || 30|| 2|| 2|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Örebro HK || Allsvenskan || 30|| 5|| 1|| 6|| 18|| 10|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2012-2013|| Wolves de Chicago || LAH  || 42 || 1 || 7 || 8 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Comets d'Utica ||LAH || 57|| 1|| 11|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 ||Comets d'Utica ||LAH || 51 || 2 || 8 || 10 || 20 || 17 || 1 || 7 || 8 || 12
|-
| 2015-2016 || Örebro HK || SHL || 44 || 2 || 3 || 5 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Örebro HK || SHL || 44 || 2 || 3 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Växjö Lakers HC || SHL || 40 	||0 ||	5 || 5 || 14 || 9 || 0 || 2 ||	2 || 6
|-
| 2018-2019 || Växjö Lakers HC || SHL || 39|| 2|| 5|| 7 || 51 || 7 || 0 || 2 ||	2 || 0
|-
| 2019-2020 || Växjö Lakers HC || SHL || 9|| 0|| 2|| 2 || 8 || - || - || - || -|| -
|-
| 2020-2021||  Växjö Lakers HC || SHL || 14 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Växjö Lakers HC || SHL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2009 || align=left| U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| align="left"|  place
|-
| 2010 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en avril 1991
Naissance dans le comté de Scanie
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Borås HC
Joueur du Örebro HK
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC